Кубок Андорры 2000 () — пятый розыгрыш Кубка Андорры по футболу. Соревнования начались 14 ноября 1999 года (первый раунд) и закончились 4 июня 2000 года финальным матчем. Победителем турнира впервые стал «Констелласьо Эспортива», выигравший в финале клуб «Энкам» со счётом (6:0).

Первый раунд 
Игры первого раунда проходили с 14 по 28 ноября. В них приняли участие 24 команды.

Группа А

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Группа В

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Группа С

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Группа Д

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

1/4 финала 
Четвертьфинальные матчи состоялись 9, 12 и 19 марта, в них приняли участие по две команды победителей в своих группах.

1/2 финала 
Полуфинальные матчи состоялись 26 марта и 30 апреля.

Финал

Ссылки 
 Кубок Андорры 2000 на сайте RSSSF

2000